Seznam občin departmaja Gers zajema 463 občin.

Gers